Der Begriff FRIWO steht für folgende Unternehmen:

 Friemann & Wolf (FRIWO), ein in Zwickau gegründeter Grubenlampenhersteller, jetzt Batteriehersteller in Büdingen
 Friwo Gerätebau, ein Elektrotechnikhersteller aus Ostbevern
 FRIWO AG, eine im General Standard notierte Aktiengesellschaft